Баррома́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20 км². Население — 217 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы